Le Vigan (Gard)
 Le Vigan (Lot)